А-ліга 2000 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Каунас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Атлантас взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубку Литви 2000—2001.
2. Клуб Кареда (Каунас) був неофіційним фарм-клубом Каунас. Згідно з новими правилами з наступного сезону Кареда не допущена до А ліги.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|12/16 листопада 2000

|}
Клуб Полонія (Вільнюс) був неофіційним фарм-клубом Жальгіріс (Вільнюс). Згідно з новими правилами з наступного сезону Полонія (Вільнюс) не допущена до А ліги.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

2000
Литва
2000 у Литві